Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1931, seconda edizione del torneo, ha avuto come vincitore il britannico Pat Hughes che ha battuto in finale il favorito francese Henri Cochet 6-4, 6-3, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1931